Ruricius ou Roricius (francisé en Rurice ou Rorice) est un nom ou cognomen romain.

  (mort en 312), préfet du prétoire ;
 Ruricius (mort vers 507), premier évêque de Limoges ;
 Ruricius (mort en 538), troisième évêque d'Uzès.